La Liga Leumit 2017-2018 è stata la 62ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 18ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playouts

Playoffs

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
Liga Leumit 2017-2018